Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II — друга музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 17 листопада 1971 року лейблом Columbia.

Список пісень 
Перша сторона

Друга сторона

Третя сторона

Четверта сторона

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми